Als Swiftsure-Klasse wurden mehrere Schiffsklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:
 Swiftsure-Klasse (1804); eine Klasse von zwei Linienschiffen dritter Klasse
 Swiftsure-Klasse (1870); eine Klasse von zwei Panzerschiffen
 Swiftsure-Klasse (1903); eine Klasse von zwei Einheitslinienschiffen
 Swiftsure-Klasse (1971); eine Klasse von sechs Atom-U-Booten